Anton Paschke (1806–1865) – ksiądz katolicki, wykładowca w Liceum Hosianum w Braniewie
 Melanie Paschke (ur. 1970) – niemiecka lekkoatletka, sprinterka
 Pius Paschke (ur. 1990) – niemiecki skoczek narciarski